

Personnalités 

 Fatima Dutt dite Nargis (1929-1981), actrice indienne ;
 Geeta Dutt (1930-1972), chanteuse indienne ;
 Guru Dutt (1925-1964), réalisateur, producteur et acteur indien ;
 Keshav Dutt (1925-2021), joueur indien de hockey sur gazon ;
 Manyata Dutt (née en 1979), entrepreneuse indienne ;
 Priya Dutt (née en 1966), femme politique indienne ;
 Sanjay Dutt (né en 1959), acteur indien ;
 Sonjay Dutt (né en 1982), catcheur américain ; 
 Sunil Dutt (1929-2005), acteur, réalisateur et producteur indien.